Эймар (Адемар) Тайлефер (Aymar (Adémar) Taillefer) (ок. 1160 — 16 июня 1202) — граф Ангулема с 1186. Последний мужской представитель династии Тайлефер. Правильнее его имя называть Адемар (в первоисточниках - Ademarus comes), но чаще пишут Эмар (вероятно - чтобы не путать его с братом по матери - Адемаром Лиможским).

Сын Гильома VI Тайлефера и его жены Маргариты де Тюренн.

После смерти брата, Гильома VII (не позднее 1186), предъявил права на Ангулем, захваченный английским королём Ричардом, который в качестве герцога Аквитании объявил себя опекуном Матильды — дочери графа Вульгрина III.

В 1188 году Эмар Тайлефер, Жоффруа Лузиньян и Жоффруа де Ранкон выступили против Ричарда, но потерпели поражение. В наказание они были вынуждены принять участие в крестовом походе.

В 1192 году Ричард Львиное Сердце попал в плен, и Эмар смог утвердиться в Ангулеме. В 1194 году английский король признал его в качестве графа при условии принесения вассальной присяги.

После смерти Ричарда Эмар принёс оммаж французскому королю Филиппу Августу.

В 1186 году Эймар женился на Алисе де Куртене (1160/65 — 1218), которая перед этим развелась с Гильомом, графом де Жуаньи. Алиса была дочерью Пьера I де Куртене, седьмого сына короля Людовика Толстого.

Единственный ребёнок — Изабелла Ангулемская, жена английского короля Иоанна Безземельного и Гуго X Лузиньяна.

Примечания

Источники 
 Nicholas Vincent, " Isabella, suo jure countess of Angoulême (c.1188-1246) ", Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, édition en ligne, janvier 2006. DOI:10.1093/ref: odnb/14483.
 A. Saunier-Séïté Les Courtenay Editions France-Empire, Paris 1998 (ISBN 2704808457) " Alice épousa Guillaume de Joigny, dont elle dut divorcer pour cause de parenté " p. 46
 Dieter Berg: Richard Löwenherz. Wiss. Buchgesellschaft, Darmstadt 2007, ISBN 978-3-534-14511-9.

Графы Ангулема
Участники Третьего крестового похода